Awramowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Awramowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali